Botó (roba), peça petita de certa duresa que es cus en la vestimenta per cordar-la o com adorn 
 Botó de puny, accessori que serveix per a tancar el puny de la camisa quan aquest duu trau a totes dues bandes sense botó cosit.
 Botó (dispositiu) tecla d'una màquina dispositiu utilitzada per activar alguna funció.
 Botó (informàtica), metàfora comuna utilitzada a interfícies gràfiques amb objectiu símil al d'un botó corrent 
 Botó d'opció, tipus de widget d'interfície gràfica d'usuari 
 Botó floral, flor en què els seus pètals encara no es mostren
 Botó d'or arvense (Ranunculus arvensis), espècie de planta del gènere ranuncle